GPC est un sigle qui peut signifier :
 , un type de chromatographie d'exclusion stérique ;
 Graphics Processing Cluster, un élément clé de l'architecture Kepler ;
 GNU Pascal compiler, un compilateur Pascal distribué dans GCC jusqu'à la version 3.4. ;
 Green party of Canada (en français, Parti vert du Canada) ;